La  du Tour de Suisse s'est déroulée du 12 au . Il s'agit de la  du Calendrier mondial UCI 2010.

La victoire au classement général revient au Luxembourgeois Fränk Schleck (Saxo Bank). Il devance l'Américain Lance Armstrong (RadioShack) et Jakob Fuglsang (Saxo Bank). L'Allemand Marcus Burghardt (BMC Racing) remporte le classement par points, le Suisse Mathias Frank (BMC Racing) les classements de la montagne et des sprints tandis que l'équipe Saxo-Bank s'adjuge le classement par équipes.

Lance Armstrong s'est vu retirer après sa retraite sportive le bénéfice des résultats obtenus à partir du mois d', en raison de plusieurs infractions à la réglementation antidopage, révélées par l'Agence américaine antidopage (USADA). Sa deuxième place lui est donc retirée.

Présentation

Équipes 

Le Tour de Suisse faisant partie du ProTour, les 18 équipes ProTour seront présentes.
De plus, les organisateurs ont invité trois équipes continentales professionnelles : BMC Racing, Cervélo TestTeam et Vacansoleil.

Favoris 

Andy Schleck, Fränk Schleck, Fabian Cancellara (Saxo Bank), Lance Armstrong (RadioShack), Mark Cavendish (HTC-Columbia), Joaquim Rodríguez (Katusha), Roman Kreuziger (Liquigas) , Thor Hushovd (Cervélo TestTeam) et Robert Gesink (Rabobank) seront les principales têtes d'affiche de ce Tour de Suisse.

Parcours

Étapes

Récit de la course











Il s'agit de la seule vraie étape de montagne. Les coureurs enchainent dès le début de l'étape, un col Hors Catégorie et un de première catégorie, puis une deuxième ascension Hors Catégorie, dont le sommet n'est situé qu'à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.

Le Néerlandais Robert Gesink s'impose en solitaire et s'empare du maillot jaune de leader.







Classements finals

Classement général

Classements annexes

Classement par points

Classement du meilleur grimpeur

Classement des sprints

Classement par équipes

Points UCI

Évolution des classements

Liste des participants 
Légende : AB : abandon ; NP : non partant ; HD : hors délais.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

   Site officiel

2010
Sport en Suisse en 2010
Cyclisme sur route en 2010
Cyclisme en juin 2010